Александр (Аарон) Леонидович Левин (родился 1 апреля 1968 года, в Одессе) — бизнесмен, филантроп, общественный деятель, председатель еврейской религиозной общины Киева, Президент Всемирного Форума русскоязычного еврейства, один из лидеров американской русскоязычной общины.

Бизнес 
В 1994 году Александр Левин вернулся на Украину, где занялся девелоперскими проектами. Возглавлял на посту директора компании «Киев-Донбасс» и «Киев Житло Инвест Менеджмент». С 2007 по 2012 год Левин являлся акционером и председателем совета директоров строительной компании KDD Group N.V., входящей в холдинг «Киев-Донбасс». По состоянию на декабрь 2011 года, Левину принадлежало 22,63 % акций KDD Group.

В настоящий момент является членом совета директоров «Украинской строительной ассоциации».

Общественная деятельность 
С 2010 года Левин возглавляет Киевскую еврейскую религиозную общину (центральная синагога имени Бродского).

Занимает пост Главы Наблюдательного совета «Фонда памяти Бабьего Яра».

В 2012 году стал Президентом Израильского национального фонда «Керен ха-Йесод» на Украине.

25 января 2012 года в рамках конференции, приуроченной к Международному Дню Холокоста, которая прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, представители русскоязычного еврейства США, Израиля, Украины, Канады и Германии избрали Левина Президентом Всемирного форума русскоязычного еврейства (ВФРЕ).

Мемориальный комплекс «Бабий Яр» 
3 октября 2011 года в рамках траурной Церемонии Памяти, посвященной 70-й годовщине трагедии в Бабьем Яру, был торжественно заложен краеугольный камень для возведения мемориально-музейного комплекса. Перерезать ленточку предоставили честь Александру Левину и Игорю Коломойскому.

В августе 2013 года проект был рекомендован Градостроительным советом Киева. Проект предполагает возведение музея, помещения для временных экспозиций, йешивы, Аллеи праведников, парковой зоны с водоемом, автостоянки для туристического транспорта. Мемориальный комплекс «Бабий Яр» будет создан "Фондом памяти «Бабий Яр», главой Наблюдательного совета которого является Александр Левин.

Предполагается, что в музейном комплексе посредством спецэффектов будет воссоздана атмосфера времен войны.

Награды 
В 2007 году вместе с раввином Берл Лазаром получил Орден Всеукраинского еврейского конгресса за вклад в развитие еврейской общины Киева.

В 2013 году на съезде руководителей движения ХАБАД в Иерусалиме Левин был удостоен звания «Человек года».

Семья 

Женат. Воспитывает четырёх детей.

Примечания 

Предприниматели Украины